ciò che è pertinente alla Cabardino-Balcaria
 appartenente al gruppo etnico dei Balcari
 la Lingua balcara